Командование тыла Израиля () - военное управление по защите гражданского населения в Израиле.

История возникновения управления  

Командование тылом было создано 17 февраля 1992 года, по окончании войны в Персидском заливе, когда города Израиля подверглись ракетным бомбардировкам со стороны Ирака. Ранее, функции командования тылом исполнял штаб по защите гражданского населения и управление региональной защиты. Во время войны в  Персидском заливе они занимались раздачей противогазов населению, передачей сведений и инструктажем через средства массовой информации, координацией  работы гражданских служб спасения и т.д. После войны было принято решение о создании единого центра по обеспечению безопасности гражданского населения.

Структура Командования 

 
 Штаб командования во главе с Командующим Командования тыла в звании генерал-майора и главой штаба командования () в звании бригадного генерала. В состав штаба входят следующие департаменты:
 — Оперативный департамент ()
 — Департамент средств защиты ()
 — Департамент работы с населением ()
 — Департамент инфраструктуры и развёртывания ()
 — Департамент коммуникации и оповещения ()
 — Бюджетный департамент ()

 — В состав штаба Командования входят также дополнительные регулярные структурные подразделения военного округа: окружная поликлиника (), части логистической поддержки и т. п.

 Округи Командования (окружные подразделения командования под руководством офицера в звании полковника, состоящие из штаба на основе регулярного состава — а в Иерусалимском округе также из трёх дополнительных регулярных батальонов — и районных командований на основе резервного состава; районному командованию подчиняется, как правило, резервный поисково-спасательный батальон и резервный батальон по защите от ОМП, в состав некоторых районных командований входит также резервный пехотный батальон):

 — Иерусалимский округ ():
 Поисково-спасательный батальон «Кедем» (включает роты «Керен», «Давид» и «Маген»)
 Поисково-спасательный батальон «Шахар» (включает роты «Шавит», «Хец» и «Ротем»)
 Поисково-спасательный батальон «Тавор» (формируется в ходе 2012 года)
 Поисково-спасательный батальон «Рам» (в прошлом дивизион ПВО, переведённый в ходе второй половины 2012 года из ВВС в Командование тыла)
 Район Мория ()
 Район Хар-Тув ()

 — Округ Дан ():
 Район Аялон ()
 Район Ганим ()
 Район Глилот ()
 Район Тель-Авив ()

 — Северный округ ():
 Район Амаким ()
 Район Галиль-Маарави ()
 Район Галиль-Мизрахи ()

 — Хайфский округ ():
 Район Гдор ()
 Район Хоф ()

 — Центральный округ ():
 Район Натбаг ()
 Район Шарон ()
 Район Шфела ()

 — Южный округ ():
 Район Лахиш ()
 Район Негев ()
 Район Ха-Негев Ха-Маарави ()
 Район Эйлат ()

 Бахад 16 () — школа поисково-спасательной службы; школе подчиняется также тренировочная база Командования тыла «Зиким», на которой проходит, помимо прочего, основная военная подготовка новобранцев Командования

 Всеизраильское подразделение поисково-спасательных работ () — резервное подразделение для исполнения особых заданий в сфере поисково-спасательных работ в Израиле и за рубежом

 Информационный центр Командования (резервное подразделение)

 Дополнительные резервные подразделения подкрепления гражданским аварийным службам и обеспечения деятельности частей Командования в чрезвычайной ситуации

Командующие

Ссылки 
Официальный сайт Командования тыла
Командование тыла на сайте Армии обороны Израиля

Примечания 

Военные округа Израиля